Kienwerder – località della frazione di Güterfelde del comune di Stahnsdorf nel circondario di Potsdam-Mittelmark (Brandeburgo)
 Kienwerder – località del comune di Mittenwalde nel circondario rurale dell'Uckermark (Brandeburgo)